Trappen steht für:

 Trappen, eine Vogelfamilie aus der Ordnung der Kranichvögel

Familienname:
 Alexander Trappen (1853–1930), deutscher Architekt
 Alfred Trappen (1828–1908), deutscher Maschinenbauingenieur
 Alma von der Trappen (1849–1923), erste Stuttgarter Fotografin
 Arthur von der Trappen (1870–1945), württembergischer Fotograf, sowie Entomologe, Geologe und Paläontologe
 Benedikt Maria Trappen (* 1961), deutscher Autor
 Friedel Trappen (1924–2013), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Paul Trappen (1887–1957), deutscher Gewichtheber
 Peter Trappen (* 1947), deutscher Kupferschmied

Ortsname:
 Ortschaft im Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Nemanskoje, Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland